Australië
 Irishtown (Tasmanië), een dorp op het eiland Tasmanië
 Irishtown (Victoria), een dorp in de staat Victoria
 Irishtown (West-Australië), een dorp in de staat West-Australië

Canada
 Irishtown (New Brunswick), een dorp in de provincie New Brunswick
 Irishtown (Newfoundland en Labrador), een dorp in de provincie Newfoundland en Labrador
 Irishtown-Summerside, de gemeente waartoe dat dorp behoort

Ierland
 Irishtown (Dublin), een wijk van de hoofdstad Dublin
 Irishtown (Kilkenny), een wijk van de stad Kilkenny
 Irishtown (Limerick), een wijk van de stad Limerick
 Irishtown (Mayo), een dorp in het County Mayo

Verenigde Staten
 Irishtown (Californië), een spookdorp in de staat Californië
 Irishtown Township, een township in de staat Illinois